Örnberget kan syfta på:
 Örnberget, Aspudden
 Örnberget, Tullinge
 Örnberget, Västervik